Люсьєн Деблуа (,  21 червня 1957, Жольєт) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року в ГЮХЛК.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Рокіз», «Вінніпег Джетс», «Монреаль Канадієнс», «Квебек Нордікс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Нью-Гейвен Найтгоукс».

Виступав за збірну Канади, зокрема на чемпіонаті світу 1981.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1986.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»